Potnia steht für
 Potnia theron, eine weibliche Gottheit aus der Antike
 eine Gattung von Buckelzikaden (Membracidae), siehe Potnia (Gattung)